Лящ Самійло з Тучапських гербу Правдич (*1588 — †15 лютого 1649) — польський шляхтич.
 Тучапський Павло Лукич — політичний діяч, співзасновник Російської Соціал-Демократичної Робітничої Партії.
 Макарій (Тучапський) — православний єпископ.